Bahrain Petroleum Company (BAPCO) é uma companhia petrolífera do Barém.

História 
A companhia foi estabelecida em 1929 no Canadá pela Standard Oil Company of California.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia do Barém

Ligações externas 

Empresas do Barém